Witlof, een groente
Lof (plechtigheid), een vorm van Eucharistische aanbidding in het katholicisme
Lof (Syrië), een dorpje in Syrië

Landelijk Overleg Fracties, een stichting die de belangen behartigt van universitaire studentenmedezeggenschap
Landelijk Overleg Fiscalisten, een overkoepelende organisatie van alle fiscale studieverenigingen
Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, een bergingscontract
Lucas-Ooms Fonds, fonds ter stimulering van 'het tijdschrift' en 'de tijdschriftjournalistiek'

Zie ook
Löf
Lofa
Loof